Oettel ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Oettel, deutscher Skispringer
 Gunter Oettel, deutscher Verleger
 Johann Paul Oettel (1699–1771), deutscher Lehrer und Chronist
 Otto Oettel (1878–1961), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Robert Oettel (1798–1884), deutscher Kaufmann, Stadtverordneter und Begründer der deutschen Rassegeflügelzucht
 Wilfried Oettel (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Christian Oettel (1744–1829), deutscher Geistlicher und Pädagoge

Siehe auch:
 Oettl
 Öttl